Osoby o tym nazwisku:
 Ihor Sywucha – ukraiński piłkarz
 Jurij Sywucha – radziecki piłkarz, trener piłkarski